Als Umgangstempel werden Tempelformen in mehreren Kulturen bezeichnet:

 im römischen Gallien, siehe Gallo-römischer Umgangstempel
 im alten Ägypten, siehe Umgangstempel (Ägypten)

Siehe auch: